Олег Горячёв:
* Горячев, Олег Михайлович (1927—2021) — советский и российский архитектор, член-корреспондент РААСН.
 Горячёв, Олег (род. 1978) — эстонский футболист.